Полный список родов бычков (род. Gobiidae).

 Acanthogobius
 Acentrogobius
 Afurcagobius
 Akihito
 Akko
 Amblychaeturichthys
 Amblyeleotris
 Amblygobius
 Amblyotrypauchen
 Amoya
 Anatirostrum
 Aphia
 Apocryptes
 Apocryptodon
 Arcygobius
 Arenigobius
 Aruma
 Asterropteryx
 Astrabe
 Aulopareia
 Austrolethops
 Awaous
 Babka
 Barbulifer
 Barbuligobius
 Bathygobius
 Benthophiloides
 Benthophilus
 Boleophthalmus
 Bollmannia
 Brachyamblyopus
 Brachygobius
 Bryaninops
 Buenia
 Cabillus
 Caecogobius
 Caffrogobius
 Calamiana
 Callogobius
 Caragobius
 Chaenogobius
 Chaeturichthys
 Chasmichthys
 Chiramenu
 Chlamydogobius
 Chonophorus
 Chriolepis
 Chromogobius
 Clariger
 Clevelandia
 Corcyrogobius
 Coryogalops
 Coryphopterus
 Cotylopus
 Cristatogobius
 Croilia
 Cryptocentroides
 Cryptocentrus
 Crystallogobius
 Ctenogobiops
 Ctenogobius
 Ctenotrypauchen
 Deltentosteus
 Didogobius
 Discordipinna
 Drombus
 Ebomegobius
 Economidichthys
 Egglestonichthys
 Ego
 Elacatinus
 Eleotrica
 Enypnias
 Eucyclogobius
 Eugnathogobius
 Eutaeniichthys
 Evermannia
 Evermannichthys
 Eviota
 Evorthodus
 Exyrias
 Favonigobius
 Feia
 Flabelligobius
 Fusigobius
 Gillichthys
 Ginsburgellus
 Gladiogobius
 Glossogobius
 Gnatholepis
 Gobiodon
 Gobioides
 Gobionellus
 Gobiopsis
 Gobiopterus
 Gobiosoma
 Gobius
 Gobiusculus
 Gobulus
 Gorogobius
 Gymneleotris
 Gymnogobius
 Hazeus
 Hemigobius
 Hetereleotris
 Heterogobius
 Hyrcanogobius
 Ilypnus
 Istigobius
 Karsten
 Kelloggella
 Knipowitschia
 Larsonella
 Lebetus
 Lentipes
 Lesueurigobius
 Lethops
 Leucopsarion
 Lobulogobius
 Lophogobius
 Lotilia
 Lubricogobius
 Luciogobius
 Lythrypnus
 Macrodontogobius
 Mahidolia
 Mangarinus
 Mauligobius
 Mesogobius
 Microgobius
 Millerigobius
 Mistichthys
 Mugilogobius
 Myersina
 Nematogobius
 Neogobius
 Nesogobius
 Obliquogobius
 Odontamblyopus
 Oligolepis
 Ophiogobius
 Oplopomops
 Oplopomus
 Opua
 Oxuderces
 Oxyurichthys
 Padogobius
 Paedogobius
 Palatogobius
 Palutrus
 Pandaka
 Papuligobius
 Parachaeturichthys
 Paragobiodon
 Parapocryptes
 Paratrimma
 Parawaous
 Pariah
 Parkraemeria
 Parrella
 Pascua
 Periophthalmodon
 Periophthalmus
 Phyllogobius
 Platygobiopsis
 Pleurosicya
 Polyspondylogobius
 Pomatoschistus
 Ponticola
 Porogobius
 Potamischus
 Priolepis
 Proterorhinus
 Psammogobius
 Pseudapocryptes
 Pseudogobiopsis
 Pseudogobius
 Pseudorhinogobius
 Pseudotrypauchen
 Psilogobius
 Psilotris
 Pterogobius
 Pycnomma
 Quietula
 Redigobius
 Rhinogobiops
 Rhinogobius
 Robinsichthys
 Sagamia
 Scartelaos
 Schismatogobius
 Sicydium
 Sicyopterus
 Sicyopus
 Signigobius
 Silhouettea
 Siphonogobius
 Speleogobius
 Stenogobius
 Stigmatogobius
 Stiphodon
 Stonogobiops
 Sueviota
 Sufflogobius
 Suruga
 Synechogobius
 Taenioides
 Tamanka
 Tasmanogobius
 Thorogobius
 Tomiyamichthys
 Triaenopogon
 Tridentiger
 Trimma
 Trimmatom
 Trypauchen
 Trypauchenichthys
 Trypauchenopsis
 Tryssogobius
 Tukugobius
 Typhlogobius
 Valenciennea
 Vanderhorstia
 Vanneaugobius
 Varicus
 Wheelerigobius
 Yongeichthys
 Zappa
 Zebrus
 Zosterisessor

Литература 
 Gobies at FishBase

Бычковые